Rusinów heißen folgende Orte in Polen:

 Rusinów (Mykanów), Dorf im Powiat Częstochowski der Wojewodschaft Schlesien; siehe Mykanów
 Rusinów (Powiat Przysuski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Przysuski der Wojewodschaft Masowien
 Rusinów (Szprotawa), Dorf im Powiat Żagański der Wojewodschaft Lebus; siehe Szprotawa
 Rusinów (Świebodzin) (dt. Rinnersdorf), Dorf im Powiat Świebodziński der Wojewodschaft Lebus; siehe Gmina Świebodzin

Rusinow ist der Familienname folgender Personen:
 Swilen Rusinow (* 1964), bulgarischer Boxer